La palabra Timor, puede referirse a:

Historia y geografía 

 Timor, isla al sur del archipiélago Malayo, dividida entre el estado independiente de Timor Oriental, y Timor Occidental, parte de la provincia indonesia de Nusatenggara Oriental.
  Timor Occidental, región política que comprende la mitad de la isla Timor con la excepción del distrito de Oecussi-Ambeno (que es parte de Timor Oriental) y forma parte de la provincia indonesia de Nusatenggara Oriental.
 , país del sureste asiático, que comprende la mitad oriental de la isla Timor.
  Timor portugués (1596 - 1975), antiguo nombre de Timor Oriental, cuando estaba bajo administración portuguesa.
 Mar de Timor, mar del borde del océano Índico situado entre la isla de Timor (hoy dividida entre los estados de Indonesia y Timor Oriental) y Australia.
 Batalla de Timor, guerra que ocurrió entre el 19 de febrero de 1942 y el 10 de febrero de 1943.
 Gran Timor, nombre propuesto para la unidad e independencia de la isla Timor.

Mitología 

 Timor (mitología).

Música 

 Timor (canción de Shakira).

Futbolistas 

 David Timor, futbolista español.